Alhama de Murcia är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Alhama de Murcia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alhama de Murcia är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Alhama de Murcia. Runt Alhama de Murcia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Totana,  km sydväst om Alhama de Murcia. Trakten runt Alhama de Murcia består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i regionen Murcia